Coelho Neto — escritor brasileiro
 Coelho Neto (Maranhão) — município 
 Coelho Neto (bairro do Rio de Janeiro)

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos